Dseraunaja () ist ein belarussischer Ortsname:
 in der belarussischen Woblasz Brest:
 Dseraunaja (Breszkaja, Baranawitschy)
 Dseraunaja (Breszkaja, Drahitschyn)
 Dseraunaja (Breszkaja, Stolin)
 in der belarussischen Woblasz Hrodna:
 Dseraunaja (Hrodsenskaja)
 in der belarussischen Woblasz Minsk:
 Dseraunaja (Minskaja)